Bung může být:
 Bung (Nepál) – vesnice v Nepálu
 Bung Bong (Victoria) – obec v Austrálii
 Bung Enterprises – zaniklý výrobce příslušenství pro videohry z Hongkongu
 Bung (jazyk) – téměř vymřelý neklasifikovaný jazyk Kamerunu
 Bung Tomo (1920–1981) – indonéský vojevůdce

Wikipedie:Rozcestníky